Burbiszki, lit. Burbiškiai
 Burbiszki – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie sejneńskim, w gminie Sejny
 Burbiszki – wieś na Litwie w rejonie radziwiliskim okręgu szawelskiego
 Burbiszki – dawna polska nazwa wsi Burbiškis na Litwie w rejonie oniksztyńskim okręgu uciańskiego.